Seara puede referirse a:

 Seara Alimentos, empresa de alimentación y productos cárnicos de Brasil.
 Seara (apellido), apellido de origen gallego-portugués.

Divisiones administrativas

En Brasil 
 Seara (Santa Catarina), ciudad del estado de Santa Catarina, Brasil.

En España 
 Seara (San Saturnino), lugar de la parroquia de Lamas, concello de San Saturnino.
 Seara Vella, lugar de la parroquia de Gustei, concello de Coles.

En Portugal 
 Seara (Ponte de Lima), freguesia del municipio de Ponte de Lima.
 Seara Velha, freguesia del municipio de Chaves.